Flucht aus Atlantis steht für:

 Flucht aus Atlantis (1988), Originaltitel Alien from L.A., Film von Albert Pyun
 Flucht aus Atlantis (1996), Originaltitel Secrets of the Bermuda Triangle, Film von Ian Toynton